

Références 

Saint-Étienne
Saint-Etienne